Niemcy:
 Geestemünde – dzielnica Bremerhaven
 Geestemünde – były powiat

Inne:
 Geestemünde – statek